Landskap kan avse
Landskap – geografiska politiska indelningar i länder
 Landskap i Estland
 Landskap i Finland
 Historiska landskap i Finland
 Lettlands landskap
 Landskap i Norge
 Portugals landskap
 Landskap i Sverige
 Landskapsting
 Landskap i Tjeckien 
Landskap (terräng) – ett landområde med speciell geologisk, biologisk eller kulturell karaktär
 Kulturlandskap – ett landskap som människor har påverkat på olika sätt
 Naturlandskap – ett avsnitt av naturen där människan har påverkat landskapet väldigt lite eller inget alls
 Odlingslandskap – namnet på de åkrar, ängar och hagar
Landskap (studentnation) – beslutande möte på studentnation
Landskap i dimman – en grekisk långfilm från 1988
Landskap (kortfilm) – en svensk kortfilm från 1988
Kontorslandskap – ett kontor som byggts upp som en stor öppen yta med många arbetsplatser och rader av skrivbord och låga bokhyllor
Landskapsmålning –  en realistisk eller stiliserad framställning av landskap
 Öppna landskap (musikalbum) – ett samlingsalbum av Ulf Lundell från 1995
 Öppna landskap – en sång på svenska med text och musik av Ulf Lundell

Se även
 Gau
 Treding